Primaire geslachtskenmerken
Secundaire geslachtskenmerken
Tertiaire geslachtskenmerken